Барсегя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Барсегян, Александр Сергеевич (1929—2011) — советский и украинский режиссёр.
 Барсегян, Анаит Кареновна (род. 1994) — армянская пловчиха.
 Барсегян, Арамаис Залибекович (род. 1953) — армянский государственный деятель.
 Барсегян, Артём (род. 1971) — армянский футболист.
 Барсегян, Артур (род. 1986) — армянский футболист.
 Барсегян, Ашот Яковлевич (род. 1964) — советский и армянский футболист, тренер.
 Барсегян, Ваграм Микаелович (род. 1966) — армянский государственный деятель, начальник налоговой службы Армении (2007—2008).
 Барсегян, Жанна (род. 1980) — французский политик.
 Барсегян, Жора Карапетович (род. 1946) — советский футболист, советский и армянский тренер.
 Барсегян, Карен Андраникович (род. 1975) — армянский футболист и тренер.
 Барсегян, Лаврентий Ашотович (1937—2014) — советский и армянский историк, основатель Музея-института геноцида армян.
 Барсегян, Нуне Геворковна (род. 1963) — российская писательница, психолог и публицист.
 Барсегян, Рубен Сергеевич (род. 1957) — армянский политический и государственный деятель.
 Барсегян, Степан Сарибекович (род. 1959) — армянский политический и государственный деятель.
 Барсегян, Сурен Айказович (род. 1959) — советский и армянский футбольный тренер.
 Барсегян, Тагуи Степановна (род. 1959) — армянская художница.
 Барсегян, Тариел Карапетович (род. 1939) — армянский судья, председатель Верховного суда Армении (1990—1998).
 Барсегян, Тигран Ашотович (род. 1993) — армянский футболист.
 Барсегян, Хикар Акопович (1918—1996) — советский журналист и историк, доктор исторических наук.
 Барсегян, Эдик Самсонович (род. 1947) — армянский государственный деятель.
 Партизпанян-Барсегян, Перчуи (1886—1940) — армянская писательница, депутат.

Примечания

См. также 
 Барсегов